HMS Inglefield (D02) (Корабль Его Величества «Инглфилд») — британский лидер эскадренных миноносцев типа I. Назван в честь адмирала XIX века сэра Эдварда Августа Инглфилда (1820—1894), единственный корабль, носившей это название. Построен для Королевского флота в 1936 году. С июля по сентябрь 1943 года участвовал во вторжении на Сицилию, а в январе-феврале 1944 года — в десантной операции у Анцио. 25 февраля 1944 года потоплен немецкой управляемой бомбой «HS-293A». Потери экипажа составили 37 человек. Место гибели корабля — точка с координатами .

Конструкция 
Конструктивно повторил «Харди», но был вооружён пятитрубными, а не четырёхтрубными торпедными аппаратами. Последний лидер который ведёт свою родословную от лидеров времён Первой мировой войны типа «Шекспир». В это время в иностранных флотах уже давно были более крупные эсминцы например — итальянские «Навигатори» (1870 т, 6 120-мм, 6 533 ТА) и японские «Фубуки» (1750 т шесть 127-мм орудий, девятью 610-мм ТА). Начиная с программы 1936 года, британский флот стал строить более крупные эсминцы типа «Трайбл», которые имели большее почти в полтора раза водоизмещение.

Архитектурный облик 
Лидер имел две трубы. Корма традиционной для англичан формы полукруглая с почти плоским образованием короткого подзора.

Энергетическая установка

Главная энергетическая установка 
Три Адмиралтейских котла. Две турбины (высокого и низкого давления) и редуктор составляли турбозубчатый агрегат. Размещение ГЭУ — линейное. Котлы размещались в изолированных отсеках, турбины — в общем машинном отделении, при этом были отделены от турбин водонепроницаемой переборкой.

Рабочее давление пара — 21 кгс/см² (20,3 атм.), температура — 327 °C.

Дальность плавания и скорость хода 
Проектная мощность составляла 38 000 л. с., что должно было обеспечить скорость хода (при полной нагрузке) в 31,5 узла. Максимальная проектная скорость 36 узлов.

На испытаниях «Инглфилд» развил 36,69 узла.

Запас топлива хранился в топливных танках, вмещавших 470 дл. т (477 т) мазута, что обеспечивало дальность плавания 5530 миль 15-узловым ходом или 1500 миль полным ходом.

Вооружение 
На лидер установили пять 120-мм орудий Mark IX с длиной ствола 45 калибров на установках CP XVII. Максимальный угол возвышения 40°, снижения 10°. Масса снаряда 22,7 кг, начальная скорость . Орудия обладали скорострельностью 10 — 12 выстрелов в минуту. Система управления артогнём состояла из трёхметровый дальномер MS.20 и ПУАО — «директор для эсминцев» (DCT) Mk.I.

Зенитное вооружение 
Зенитное вооружение составляли пара счетверённых 12,7-мм пулемёта, Vickers .50.

Торпедное вооружение 
Торпедное вооружение включало в себя два 533-мм пятитрубных торпедных аппарата PR.l.

Противолодочное вооружение 
Противолодочное вооружение состояло из гидролокатора, бомбосбрасывателя, двух бомбомётов, двадцати глубинных бомб.

Модернизации 
В 1942 году «Инглфилд» прошёл модернизацию. У обоих пятитрубных торпедных аппаратов было убрано по одной трубе. Установили четыре 20-мм зенитных орудия «Эрликон». Орудие «Y» главного калибра сняли, а на его место установили 76-мм зенитное орудие. Также на корабле установили радиолокационную станцию 286 и радиопеленгатор HF/DF.

Служба 
После подъёма военно-морского флага отправлен в Средиземное море, где стал лидером 2-й флотилии эсминцев. Базировался на Мальте. Во время Гражданской войны в Испании патрулировал у испанского побережья, в рамках «Комитета по невмешательству».

5 сентября 1939 года вместе с флотилией переведён в Гибралтар.

16 сентября 1939 года сопровождал авианосец HMS Courageous во время противолодочного патруля. В октябре 1939 года переведён в состав флота Метрополии. 25 февраля 1940 года принял участие в потоплении немецкой подводной лодки U-63. Участвовал в Норвежской операции британской армии. В августе — сентябре 1940 года переведен на юг для участия в операции против Дакара. Французские береговые батареи добились попадания в корабль.

После ремонта возвращён в действующий флот. В мае 1941 года «Инглфилд» участвовал в поиске немецкого линкора «Бисмарк». В июле — августе находился в охранении авианосцев, наносивших удары по немецким базам Киркенесе и Петсамо.

В 1942 году прошёл модернизацию и был занят охраной арктических конвоев. В марте 1942 года вместе с 15 другими эсминцами Британского флота, прикрывал прохождение советского конвоя PQ-13 в Мурманск и обратного конвоя QP-9. В мае 1942 года, вместе с авианосцем «Уосп» входил в состав дальнего прикрытия конвоя PQ-15 и обратного конвоя QP-11.

В апреле 1943 года зачислен в состав 4-й группы поддержки. Участвовал в решающей фазе битвы за Атлантику. В конце мая переведён в Средиземное море.

С июля по сентябрь участвовал во вторжении на Сицилию, а в январе — феврале 1944 года — в десантной операции у Анцио. 23—24 января 1944 года действовал у побережья в районе Формии, артиллерийским огнём подавляя передвижение противника по прибрежной дороге. Совместно с крейсером HMS Mauritius 28 января 1944 года оказывал огневую поддержку военной операции в Анцио.

15 февраля 1944 года сопровождал корабль с боеприпасами из Неаполя в Анцио.

25 февраля 1944 года потоплен немецкой управляемой бомбой «HS-293». Потери экипажа составили 35 человек, 157 выжило. Место гибели корабля — точка с координатами  .

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература

Ссылки 
 
 

Лидер эскадренных миноносцев типа I